Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 4 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luiz Mattar e Cássio Motta che hanno battuto in finale Juan Antonio Pino Pérez e Mario Tabares 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Charles Beckman /  Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Luiz Mattar /  Cássio Motta (Campioni)

 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (semifinali)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989